Нодар Маргвелашвілі - грузинський актор
 Георгій Маргвелашвілі (нар. 4 вересня 1969) — грузинський політичний діяч

Грузинські прізвища‎